Абури — топоним.

 Абури — город в Гане
 Абури — расположенный рядом с городом ботанический сад
 Абури — деревня в Ляэне-Вирумаа, волость Вяйке-Маарья в Эстонии.